filet – rodzaj mięsa
 filet – koronka siatkowa